La gripe rusa puede referirse a:

 Pandemia de gripe de 1889-1890
 Gripe rusa de 1977